lakota nyelv
 lakota nép, agy tetonok, teton sziúk hét rokon sziú törzset összefoglaló indián szövetség

Települések
 Lakota, város Észak-Dakotában, Nelson megye székhelye
 Lakota, város Elefántcsontpart Dél-Bandama régiójában

Földrajzinév-egyértelműsítő lapok